Rexford kan syfta på:

Geografi
 Rexford, Kansas
 Rexford, Montana

Personer
 Rexford Tugwell (1891–1979), en amerikansk nationalekonom och politiker
 Eben E. Rexford (1848–1916), en amerikansk sångtextförfattare